Koritno (Bled), een plaats in de Sloveense gemeente Bled
 Koritno (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice
 Koritno (Majšperk), een plaats in de Sloveense gemeente Majšperk
 Koritno (Oplotnica), een plaats in de Sloveense gemeente Oplotnica